

Personnes 
  (-1918), épouse du fondateur de la 
  (1832-1894), architecte allemand
 Fred Lipsius (1943-), saxophoniste américain
  (1873-1934), professeur de philosophie allemand
  (1802-1841), pasteur évangélique luthérien
  (1837-1927), historienne de la musique allemande
  (1834-1920), philologue classique allemand
 Justus Lipsius (1547-1606), philologue brabançon et humaniste
  (1805-1861), théologien allemand
  (1492-1555), moine augustin
  (1830-1892), théologien allemand

Autres 
 Bâtiment Justus Lipsius, siège du Conseil de l'Union européenne
 , brasserie américaine
 Lipsiusbau, hall d'exposition à Dresde en Allemagne
 , ancienne librairie à Kiel en Allemagne